Lodovico Cigoli (1559-1613) : peintre et architecte italien ; 
 Valerio Cigoli (1529-1599) : sculpteur italien.